Thierenberg ist der Name zweier ostpreußischer Orte im heutigen Gebiet Polens bzw. Russlands:
 Thierenberg, Kreis Fischhausen/Samland: Dunajewka (Kaliningrad), untergegangener Ort im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Thierenberg, Kreis Sensburg: untergegangener Ort im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen